Kupang bezeichnet:

 eine indonesische Stadt (Kota) in Westtimor, siehe Kupang
 den sie umliegenden indonesischen Regierungsbezirk, siehe Kupang (Regierungsbezirk)
 die Bucht bei der Stadt Kupang, siehe Bucht von Kupang
 ein indonesisches Dorf im Distrikt Pagar Gunung (Provinz Südsumatra), siehe Kupang (Pagar Gunung)